Andrés Vladímirovich de Rusia (en ruso: Андрей Владимирович Романов) (14 de mayo de 1879 - 30 de octubre de 1956) Príncipe ruso, nieto del Zar Alejandro II.

Biografía 
Hijo del Gran Duque Vladímir Aleksándrovich Románov, hermano menor del zar Alejandro III, y de María de Mecklemburgo-Schwerin (María Pávlovna). 
Huyó de Rusia después de la Revolución de octubre de 1917, contrajo matrimonio en 1921 con Mathilde Kschessinska, su antigua amante, exbailarina, reconociendo la paternidad del niño, quien se convirtió en el Príncipe Vladímir, que no sabía quién era el padre. Kschessinska era también la amante de sus dos hermanos mayores, el Gran Kiril Vladímirovich Románov y Borís Vladímirovich Románov, y sus primos, el Zar Nicolás II de Rusia (antes del matrimonio) y el Gran Duque Sergio Mijáilovich Románov. Kschessinska se enamoró a primera vista de Andrés, como ella misma escribió en sus memorias. Mathilde Kschessinska recibió el título de Princesa Románovskaya-Krasínskaya.

De esta unión nació:

 Príncipe Vladímir Andréyevich Románovski-Krasinski (30 de junio de 1902- 23 de abril de 1974)

Era uno de los pocos miembros de los Románov en creer en la pretensión de Anna Anderson de ser la hija de Nicolás II de Rusia, la Gran Duquesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia, la primera vez que se reunió dice que hay una "certeza inquebrantable ... su cara se caracterizó de una profunda tristeza, pero cuando ella sonríe, ella es, Anastasia es, sin duda. " El ofreció apoyo y asistencia financiera para la vida.

Durante la Segunda Guerra Mundial, su hijo Vladímir, que era un joven ruso y pro-soviético examinado por el partido nazi, fue prisionero en un campo de concentración de 119 días: Andrés visitó la sede de la policía nazi en París durante ese período y las iglesias para ayudar a otros emigrantes de Rusia para obtener la liberación de su hijo, pero nadie le ayudó. A diferencia de su hermano Kiril Vladímirovich Románov se mantuvo alejado de la política. Murió en 1956 a la edad de setenta y siete años.

Inhumación 

El Gran Duque, su esposa y su hijo reposan en el cementerio de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Ancestros

Referencias 

 Généalogie des rois et des princes de Jena-Charles Volkmann. Editorial Jean-Paul Gisserot en París (1998). En francés

Enlaces externos 

Romanov
Nobles de Rusia del siglo XX
Andres Vladimirovich
Fallecidos en París